Хаббелл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хаббелл, Мэдисон (род. 1991) — американская фигуристка.
 Хаббелл, Стивен (род. 1942) — американский ботаник и эколог.